Zajíc (tschechisch, zu deutsch Hase) ist der Familienname folgender Personen:

 Florián Zajíc (1853–1926), tschechischer Violinist
 Jan Zajíc (1950–1969), tschechischer Student, verbannte sich auf dem Prager Wenzelsplatz aus Protest gegen die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Warschauer Paktstaaten

 das Adelsgeschlecht der Zajíc von Hasenburg